Cartagena ist der Familienname folgender Personen:

 Cristóbal Ramírez de Cartagena (* vor 1550; † 1594), spanischer Jurist; von 1583 bis 1585 Vizekönig von Peru 
 Matías Cartagena (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Mauro Cartagena († 2014), uruguayischer Schauspieler
 Serafín Luis Alberto Cartagena Ocaña (* 1924), Apostolischer Vikar von Zamora in Ecuador
 Wilder Cartagena (* 1994), peruanischer Fußballspieler

Cartagena heißen mehrere Städte im spanischsprachigen Raum:

 Cartagena (Spanien)
 Cartagena (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Cartagena (Kolumbien), auch Cartagena de Indias, Municipio im Departamento Bolívar, Kolumbien
 Cartagena del Chairá, Municipio im Departamento Caquetá, Kolumbien
 Cartagena (Chile), Gemeinde in der Provinz San Antonio, Chile

Es gibt auch zwei Ortschaften auf den Philippinen:

 Cartagena (Misamis Occidental)
 Cartagena (Negros Occidental)

Weitere Bedeutungen für Cartagena:

 Bahía de Cartagena de Indias, Bucht in Kolumbien
 Cartagena (Film), französischer Film (2009)
 Cartagena (Spiel), ein Brettspiel
 Cartagena (Roman), ein Roman von Claudia Amengual (2015)